El Torneig de Taixkent 2009, també conegut com a Tashkent Open 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. L'11a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2009 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009